{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75801) - || 2000 AO233 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75802) - || 2000 AQ234 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75803) - || 2000 AX234 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75804) - || 2000 AH236 || 5 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75805) - || 2000 AN236 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75806) - || 2000 AW237 || 6 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75807) - || 2000 AD239 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75808) - || 2000 AZ242 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75809) - || 2000 AC243 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75810) - || 2000 AX244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75811) - || 2000 AZ244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75812) - || 2000 BF || 16 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75813) - || 2000 BK3 || 27 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75814) - || 2000 BX3 || 27 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75815) - || 2000 BA6 || 28 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75816) - || 2000 BD6 || 28 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75817) - || 2000 BM7 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75818) - || 2000 BV8 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75819) - || 2000 BW8 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75820) - || 2000 BQ11 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75821) - || 2000 BU12 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75822) - || 2000 BH15 || 31 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75823) Csokonai || 2000 BJ15 || 28 januari 2000 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (75824) - || 2000 BS15 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75825) - || 2000 BX16 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75826) - || 2000 BH17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75827) - || 2000 BX17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75828) - || 2000 BF21 || 29 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75829) Alyea || 2000 BH23 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75830) - || 2000 BL24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75831) - || 2000 BP25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75832) - || 2000 BU25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75833) - || 2000 BB26 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75834) - || 2000 BF26 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75835) - || 2000 BO26 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75836) Warrenastro || 2000 BY28 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75837) Johnbriol || 2000 BC29 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75838) - || 2000 BX29 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75839) - || 2000 BA30 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75840) - || 2000 BG30 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75841) Brendahuettner || 2000 BA32 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75842) Jackmonahan || 2000 BE32 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75843) - || 2000 BL32 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75844) Rexadams || 2000 BN33 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75845) - || 2000 BD34 || 30 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75846) Jandorf || 2000 BN34 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75847) - || 2000 BD35 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75848) - || 2000 BH35 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75849) - || 2000 BM46 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75850) - || 2000 CC || 2 februari 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| (75851) - || 2000 CF || 1 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (75852) Elgie || 2000 CY || 1 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75853) - || 2000 CC3 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75854) - || 2000 CZ4 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75855) - || 2000 CT5 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75856) - || 2000 CP8 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75857) - || 2000 CQ8 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75858) - || 2000 CJ9 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75859) - || 2000 CP10 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75860) - || 2000 CH12 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75861) - || 2000 CG13 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75862) - || 2000 CJ17 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75863) - || 2000 CD18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75864) - || 2000 CB19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75865) - || 2000 CC19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75866) - || 2000 CA20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75867) - || 2000 CF20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75868) - || 2000 CF21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75869) - || 2000 CR21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75870) - || 2000 CV21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75871) - || 2000 CY23 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75872) - || 2000 CK24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75873) - || 2000 CQ24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75874) - || 2000 CE26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75875) - || 2000 CQ26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75876) - || 2000 CU27 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75877) - || 2000 CJ28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75878) - || 2000 CM28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75879) - || 2000 CL29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75880) - || 2000 CP29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75881) - || 2000 CC31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75882) - || 2000 CC32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75883) - || 2000 CR32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75884) - || 2000 CS32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75885) - || 2000 CE33 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75886) - || 2000 CZ33 || 4 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75887) - || 2000 CS34 || 4 februari 2000 || San Marcello || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (75888) - || 2000 CU35 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75889) - || 2000 CV35 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75890) - || 2000 CM36 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75891) - || 2000 CY37 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75892) - || 2000 CD38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75893) - || 2000 CO38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75894) - || 2000 CZ38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75895) - || 2000 CD44 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75896) - || 2000 CV44 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75897) - || 2000 CL45 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75898) - || 2000 CM45 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75899) - || 2000 CZ45 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75900) - || 2000 CC48 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten